Casadevall ist der Familienname folgender Personen:

 Josep Casadevall (* 1946), andorranischer Rechtswissenschaftler und Vizepräsident des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
 Martí Casadevall i Mombardó (1886–1968), katalanischer Maler und Bildhauer